Сухочево — название нескольких населённых пунктов:
 Сухочево — село в Фатежском районе Курской области.
 Сухочево — деревня в Кромском районе Орловской области.
 Сухочево — деревня в Белевском районе Тульской области.

См. также 
 Сухочева (слобода Сухочева) — прежнее название села Новохуторное в Красногвардейском районе Белгородской области.